Дорога Эмилия Скавра () — римская дорога, построенная в 109 году до н. э. цензором Марком Эмилием Скавром.

Дорога шла вдоль лигурийского побережья и соединяла между собой Пьяченцу и Пизу, проходя через Геную. Она сливалась с Постумиевой дорогой и превращалась в дорогу Юлия Августа.

Примечания

См. также 
 Список римских дорог

Дороги Древнего Рима
Дороги Италии